Инги (Inge) — имя нескольких шведских и норвежских королей:
 Инги I, сын Харальда IV, король норвежский, после ряда междоусобных войн погиб в 1161 в борьбе со своим племянником Хоконом. При нём в Норвегии окреп католицизм.
 Инги II, внук по матери короля Сигурда, царствовал с 1204 по 1217 и за отношение своё к народу прославляется сагами как лучший после Сигурда король Норвегии.
 Инги (Ingi Bagla Konùngr) — претендент на престол, при поддержке большой партии (так называемых багларов) в конце XII и начале XIII веков боролся с норвежским королём Сверриром; был убит в 1204;
 Инги I и II (Yngwi, Ingi) — мифические короли Швеции; по сагам - создатели шведского государства;
 Инги (Ingi, Yngwi), сын Стейнкеля, по сагам, из Хольмгарда (скандинавское название Новгорода), где он раньше жил, призванный управлять королевством; он удачно боролся с норвежцами и усердно насаждал христианство;
 Инги II (IV. Ingi Hallarsteinson), последний мужской потомок рода Стейнкелей, в результате интриг датского королевича Магнуса отравлен в 1133.